Сасык-Булак — название населённых пунктов в Киргизии:
 Сасык-Булак — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
 Сасык-Булак — село в Узгенском районе Ошской области.
 Сасык-Булак — село в Таласском районе Таласской области.
 Сасык-Булак — село в Кеминском районе Чуйской области.